tipus 99 (tanc), tanc de l'Exèrcit Popular d'Alliberament xinès 
 Fusell Tipus 99, fusell japonés utilitzat durant la Segona Guerra Mundial.
 Mina tipus 99, mina antitanc usada pel Japó durant la Segona Guerra Mundial.
 Metralladora tipus 99, metralladora lleugera arma utilitzada per l'exèrcit japonès durant la Segona Guerra Mundial.
 Canó AA Tipus 99 de 88 mm, canó antiaèri japonés utilitzat en la Segona Guerra Mundial.
 Granada Tipus 99, granada de mà japonesa utilitzada durant la Segona Guerra Mundial